Die Behn Getränke GmbH ist ein deutscher Getränkegroßhändler und über ihre Tochtergesellschaft Waldemar Behn GmbH auch ein Spirituosenhersteller (u. a. Kleiner Feigling) mit Sitz im schleswig-holsteinischen Eckernförde. Das Familienunternehmen wird heute in der vierten Generation von Rüdiger und Waldemar Behn geleitet.

Geschichte 

Das Unternehmen wurde 1892 von Waldemar Behn, dem Sohn eines Hamburger Bierbrauers, in Gettorf gegründet. Zunächst verkaufte er das von seinem Vater bezogene Bier an Arbeiter, die zu der Zeit den Nord-Ostsee-Kanal (damals Kaiser-Wilhelm-Kanal) bei Kiel bauten. Kurze Zeit später fing er an, die Gastronomie zu beliefern und erweiterte sein Sortiment auf alkoholfreie Getränke sowie Spirituosen aus eigener Herstellung.

1906 übernahm Behn die Brauerei in Eckernförde, in der sich heute der Firmensitz des Unternehmens befindet. Im Ersten Weltkrieg mussten die Brauereianlagen abgebaut werden. Anschließend übernahm sein Sohn Richard Behn das Unternehmen und steuerte es zusammen mit seiner Familie und einigen Mitarbeitern durch die Hindernisse des Zweiten Weltkriegs.

Als 1952 sein Sohn Harro Behn in das Unternehmen kam, führte er die Markenartikel Kadeker-Doppelkorn in den 1950er Jahren, sowie Whisky-Kirsch in den 1960er Jahren ein.

Durch die Produktion von Zitronen Jette wurde das Unternehmen auch international, vor allem in Dänemark, bekannt. Der Slogan „Kennen Sie den? – der ist von BEHN!“ trug zum Erfolg in Deutschland bei. Seit 1985 produziert Behn die Spirituose Küstennebel. Anlässlich des hundertjährigen Firmenjubiläums präsentierte Behn „Kleiner Feigling“, der auch international erfolgreich war und ist. Mit Dooley’s Toffee & Wodka begründete Behn im Jahr 2000 eine neue Kategorie im Spirituosenmarkt.

Nach und nach wuchs der Getränkegroßhandel als Unternehmensbereich ständig. Nicht zuletzt durch die Übernahme kleinerer Wettbewerber ist Behn heute Marktführer im Norden Schleswig-Holsteins und Partner nationaler und regionaler Brauereien und verfügt zusätzlich über ein umfassendes Sortiment mit alkoholfreien Getränken, Wein, Sekt und Spirituosen, mit denen die Gesellschaft von den Standorten Eckernförde und Flensburg circa 900 Gastronomiebetriebe beliefert.

Am 1. April 2013 übernahm Behn die Marke Danzka Vodka vom französischen Spirituosenkonzern Belvedere. Es war die größte Investition in der 121-jährigen Geschichte des Familienunternehmens.

Einzelnachweise 

Spirituosenhersteller
Getränkehandelsunternehmen
Unternehmen (Eckernförde)
Lebensmittelhersteller (Schleswig-Holstein)
Gegründet 1892
Produzierendes Unternehmen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)